Lipňany bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Lipňany, Wüstung in der Gemeinde Dukovany, Okres Třebíč
 Lipňany, Ortsteil von Tršice, Okres Olomouc